То́маш Па́ул (; ) — чешский кёрлингист.

В составе смешанной парной сборной Чехии участник  (заняли шестое место).

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек) играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2018), серебро (2011, 2014, 2015, 2019, 2020), бронза (2008, 2009, 2017).
 : бронза ().
 : серебро (2015), бронза (2012).
 : бронза ().
 : золото (2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020), серебро (), бронза (2009).
 : серебро (2007), бронза (2005, 2006, 2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
В 2018 году женился на кёрлингистке Зузане Гайковой, с которой неоднократно играл в смешанной парной команде, она сменила фамилию на Паулова.

Примечания

Ссылки 
 Paul Tomáš (CC ZBRASLAV) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 
 Публикации с тэгом «Tomáš Paul» на сайте Федерации кёрлинга Чехии
 Публикации с тэгом «Hájková/Paul» на сайте Федерации кёрлинга Чехии
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года